Сборная легионеров чемпионата России по футболу — это сборная команда игроков-иностранцев, выступающих в чемпионате России по футболу. На данный момент провела два товарищеских матча.

Первый матч 
Первый матч сборной легионеров состоялся 30 июня 2003 на стадионе «Локомотив». Победителю должен был достаться «Кубок Ростелекома» (эта компания была тогда одним из спонсоров сборной России). Матч прошёл под лозунгом «Вместе против расизма» и входил в программу УЕФА «Футбол против расизма». Сборная легионеров была составлена по результатам опроса болельщиков (читателей «Спорт-Экспресса» и зрителей «НТВ+»). Её соперником стала сборная России. На стадион не пускали людей с бананами. Перед матчем состоялось видеообращение знаменитых чернокожих игроков Зе Роберто, Асамоа, Тюрама и Анри. Зрители (их пришло 7451 человек) встретили английского судью Грэма Полла свистом, помня его решения во время матча 1 сентября 2001 года между сборными России и Словении в рамках отборочного турнира к ЧМ-2002. Первый гол забил Кержаков, удачно сыграв на добивании после собственного удара. Затем дубль сделал Булыкин, легионеры начали забивать уже после того, как счёт сделался 5:0, но смогли поразить ворота Мандрыкина лишь два раза. Через 20 дней сборная проведёт ещё один товарищеский матч, на этот раз против Израиля, он закончится поражением и за 16 дней до решающего поединка отборочного турнира к ЕВРО-2004 с Ирландией Валерий Газзаев подаст в отставку, на его место придёт Георгий Ярцев и выведет команду на этот турнир.

Второй матч 
Следующий матч сборная легионеров вновь провела против сборной России, этот был последний матч дружины Ярцева перед чемпионатом Европы 2004. Победителю этого матча также был вручен «Кубок Ростелекома», помимо этого к названию мини-турнира была добавлена приставка «Матч всех звёзд». На этот раз состав команды был более слабым и частично состоял из игроков сборной России. В середине первого тайма Мостовой после паса Аленичева забивает гол, в конце тайма «легионеры» отыгрываются: Быстров убегает от Евсеева и поражает ворота Овчинникова. Счёт был равен до середины второго тайма, когда Алдонин поразил девятку соперника, а в конце тайма Кержаков увеличивает отрыв. Легионеры не оказали мощного сопротивления россиянам, последние, после двух поражений, не смогут выйти из группы на чемпионате Европы.

Возможное продолжение 
После матча 2004 года встречи с участием сборной легионеров чемпионата России не проводились, хотя делались заявления о гипотетической возможности внедрения аналога в виде Матча всех звёзд.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футбольные сборные России